

Geografia
 Barty – comune del Libano situato nel distretto di Sidone
 Barty – villaggio della Polonia situato nel Voivodato della Varmia-Masuria

Persone
 Ashleigh Barty – tennista australiana
 Billy Barty – attore statunitense
 Jack Barty – attore britannico